Куцин:
 Куцин, Михаил Николаевич (род. 1957) — украинский военачальник, генерал-лейтенант.
 Куцин, Эммануил Соломонович (1899—1978) — советский разведчик и партизан Великой Отечественной войны.

См. также